Das Mixed der Wimbledon Championships 1997 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Helena Suková und Cyril Suk, die im Finale gegen Larisa Neiland und Andrei Olchowski ihren Sieg vom Vorjahr wiederholen konnten. Für die Geschwister war dies der dritte gemeinsame Grand-Slam-Titel im Mixed.

Suková gewann damit zum insgesamt siebten Mal bei den Championships, ihr Bruder siegte zum dritten Mal.

Insgesamt war es für Suková der fünfte Grand-Slam-Titel im Mixed und der 14. über alle Bewerbe gesehen. Suk hält nun bei vier Grand-Slam-Erfolgen, die er alle im Mixed errang.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Anmerkungen

Weblinks 
 Spielplan auf ITFtennis.com (englisch)
 Spielplan auf WTAtennis.com (PDF; 257 kB) Dokument-Seite 6 (englisch)

Mixed
1997